Esparza – miasto w Kostaryce

Osoby o tym nazwisku:
 Carla Esparza – amerykańska grapplerka oraz zawodniczka mieszanych sztuk walki
 Emmanuel Esparza – hiszpański aktor
 Héctor Esparza – meksykański piłkarz
 Marlen Esparza – amerykańska pięściarka, olimpijka
 Omar Esparza – meksykański piłkarz